Тамина:
 Тамина — река в Швейцарии.
 Тамина (род. 1978) — американская женщина-рестлер.